Greenblatt est un nom de famille d'origine germanique/yiddish notamment porté par :

ordre alphabétique
 C.H. Greenblatt (né en 1972), scénariste et producteur américain de dessin-animé ;
 Richard Greenblatt (né en 1944), programmeur américain ;
 Robert Greenblatt (né en 1960), dirigeant de télévision américain ;
 Stephen Greenblatt (né en 1943), critique littéraire américain.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif

en:Greenblatt
he:גרינבלט